! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 144001–144100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 144101–144200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 144201–144300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 144301–144400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 144401–144500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 144501–144600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 144601–144700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 144701–144800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 144801–144900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 144901–145000 [ editare]

Lista planetelor minore (144001-145000)